Барио Чико има више значења:

 Барио Чико (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Чико (Сан Педро Атојак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Чико (Сан Педро Тида), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Чико (Санта Марија Уазолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Чико (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику